Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Martín del Potro e Juan Antonio Marín che hanno battuto in finale Luis Horna e Iván Miranda per walkover.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Adrián García (semifinali)
 Giovanni Lapentti /  Nicolás Lapentti (semifinali)

 Hugo Armando /  Flávio Saretta (quarti di finale)
 Luis Horna /  Iván Miranda (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2005